Ribeirão do Cunha é um rio brasileiro do estado de São Paulo.

Cunha